Vittone 

 Bernardo Antonio Vittone, architetto
 Giacomo Vittone, pittore
 Settimo Vittone, comune della provincia di Torino